Ilythea är ett släkte av tvåvingar. Ilythea ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vattenflugor
Ilythea